Paweł Stepek (1864-1941) – urzędnik
 Michał Stepek (1885-) – polski podpułkownik artylerii Wojska Polskiego
 Wojciech Stepek (1885-) – polski podpułkownik żandarmerii Wojska Polskiego
 Zbigniew Stepek (1932-1973) – polski prozaik, reporter